Шарьево — название населённых пунктов в России:

 Шарьево — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Шарьево — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.